

Astronomia
 9722 Levi-Montalcini – asteroide della fascia principale

Persone
 Gino Levi-Montalcini – architetto e disegnatore italiano
 Paola Levi-Montalcini – pittrice italiana
 Rita Levi-Montalcini – neurologa, accademica e senatrice a vita italiana